Pfarrkirche Kirchham steht für folgende Kirchengebäude in der Gemeinde Kirchham, Bezirk Gmunden, Oberösterreich:

 Alte Pfarrkirche Kirchham
 Neue Pfarrkirche Kirchham